Urice steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Rochefort im Département Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Saint-Genix-sur-Guiers im Département Savoie, Frankreich